Роберт III Шкотски (Scone Palace, 1330те - Rothesay Castle, 4. април 1406) је био краљ Шкотске. Био је син Роберта II од Шкотске и Elizabeth Mure.

Породично стабло 

Умрли 1406.
Династија Стјуарт
Шкотски краљеви